Токантинс:

 Токантинс — штат в центральной части Бразилии.
 Токантинс — муниципалитет в Бразилии.
 Токантинс — река на востоке Южной Америки.
 «Токантинс» — бразильский футбольный клуб.

См. также